Barsvörösvár (szk. Červený Hrádok), Szlovákia, Nyitrai kerület, Aranyosmaróti járás
Pilisvörösvár, Pest megye
Vasvörösvár (ném. Rotenturm an der Pinka), Ausztria, Burgenland tartomány, Felsőőri járás
Vágvörösvár (szk. Červeník), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Galgóci járás